Waalse Rode Lijst (planten)
Waalse Rode Lijst (dagvlinders)